Агустини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Агустини, Дельмира (1886 — 1914) — уругвайская поэтесса.
  (род. 1976) — уругвайский футболист.